Велика Британія на зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі була представлена 56 спортсменами у 10 видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпіади став шорт-трекист Джон Ілі, а на церемонії закриття — скелетоністка Ліззі Ярнолд.

Британські спортсмени здобули 5 медалей: 1 золоту, 1 срібну, 3 бронзових. Команда Великої Британії зайняла 19-те місце.

Медалісти

Спортсмени

Біатлон

Бобслей 

* У листопаді 2017 року російські команди, які посіли 1 і 4 місця, були дискваліфіковані МОК. Відповідно британська команда піднялася з 5-го на третє місце, отримавши бронзову медаль

Гірськолижний спорт

Керлінг

Чоловічий турнір 

Груповий етап 

Сесія 1

Сесія 2

Сесія 3

Сесія 5

Сесія 6

Сесія 8

Сесія 9

Сесія 10

Сесія 11

Тай-брейк

Півфінал

Фінал

Збірна Великої Британії здобула срібну медаль.

Жіночий турнір 

Склад команди

Груповий етап

Сесія 1

Сесія 3

Сесія 4

Сесія 5

Сесія 7

Сесія 8

Сесія 9

Сесія 11

Сесія 12

Півфінал

Фінал

Збірна Великої Британії зайняла третє місце.

Лижні перегони 

Дистанційні перегони

Спринт

Скелетон

Сноубординг 

Фристайл

Сноубордкрос

Фігурне катання 

 Командні змагання

Фристайл 

Галфпайп

Шорт-трек

Посилання 
 Велика Британія на зимових Олімпійських іграх 2014 

2014
2014 у британському спорті